Dionís o Dionisi, en llatí Dionysius, en grec antic Δινυσος, fou un gramàtic grec, fill o deixeble de Trifó, que va viure als voltants de l'any 50 aC. Fou l'autor d'una obra, περὶ ὀνομάτων (Sobre les paraules), com a mínim en 11 llibres, a la que Esteve de Bizanci i Harpocratió fan referència sovint.

Referències 

Gramàtics de la Grècia romana